Le Championnat du monde de vitesse moto 2020 est la  édition du championnat du monde de vitesse moto organisé par la FIM.

Calendrier

Modifications 

La saison 2020 est fortement marquée par la pandémie de Covid-19, qui provoque de nombreux bouleversements dans le calendrier des 3 catégories (MotoGP, Moto 2 et Moto 3), entraînant reports, reprogrammations des dates et annulations.

Les courses suivantes sont annulées :
  GP du Qatar (8 mars) - MotoGP uniquement ;
  GP des Amériques (5 avril) ;
  GP d'Argentine (19 avril) ;
  GP d'Italie (31 mai) ;
  GP d'Allemagne (21 juin) ;
  GP des Pays-Bas (28 juin) ;
  GP de Finlande (12 juillet) ;
  GP de Grande-Bretagne (30 août) ;
  GP de Thaïlande (4 octobre) ;
  GP du Japon (18 octobre) ;
  GP d'Australie (25 octobre) ;
  GP de Malaisie ( novembre).

Les courses suivantes sont reprogrammées à une nouvelle date :
  GP d'Espagne (3 mai → 19 juillet) ;
  GP de Catalogne (7 juin → 27 septembre) ;
  GP de France (17 mai → 11 octobre) ;
  GP d'Aragon (4 octobre → 18 octobre) ;

Les courses suivantes sont ajoutées au calendrier :
  GP d'Andalousie (26 juillet)
  GP de Styrie (23 août)
  GP d'Émilie-Romagne (20 septembre)
  GP de Teruel (25 octobre)
  GP d'Europe (8 novembre)
  GP du Portugal (22 novembre)

Les autres courses sont maintenues aux dates initiales.

Les tests

Les courses

MotoGP

Changements de pilotes

Arrivées 

Álex Márquez quitte la Moto2, et rejoint l'équipe Repsol Honda Team.
Brad Binder quitte la Moto2, et rejoint l'équipe Red Bull KTM Factory Racing.
Iker Lecuona quitte la Moto2, et rejoint l'équipe Red Bull KTM Tech 3.
Bradley Smith rejoint l'équipe Aprilia Racing Team Gresini.

Transferts 

Johann Zarco qui avait quitté l'équipe Red Bull KTM Factory Racing au cours de la saison 2019, et rejoint l'équipe Reale Avintia Racing.
Karel Abraham quitte l'équipe Reale Avintia Racing pour Hamel.

Départs 

Andrea Iannone quitte l'équipe Aprilia Racing Team Gresini après avoir été contrôlé positif à un contrôle antidopage.
Jorge Lorenzo quitte l'équipe Repsol Honda Team et rejoint l'équipe Monster Energy Yamaha MotoGP en tant que pilote d'essais. 
Hafizh Syahrin quitte l'équipe Red Bull KTM Tech 3 et de ce fait le Moto GP, et rejoint le Moto2.

Participants

Résultats

Podiums

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Classement des équipes

Moto2

Changements de pilotes

Équipes 

 L'équipe Kiefer Racing se retire du Moto2
 L'équipe Red Bull KTM Tech3 se retire du Moto2
 L'équipe Tasca Racing Scuderia Moto2 se retire du Moto2

Arrivées 

Hafizh Syahrin quitte le MotoGP pour rejoindre le Moto2 au sein de l'équipe Ángel Nieto Team
Marcos Ramírez quitte le Moto3 pour rejoindre le Moto2 au sein de l'équipe American Racing
Arón Canet quitte le Moto3 pour rejoindre le Moto2 au sein de l'équipe Ángel Nieto Team
Lorenzo Dalla Porta quitte le Moto3 pour rejoindre le Moto2 au sein de l'équipe Italtrans Racing Team
Edgar Pons rejoint le Moto2 au sein de l'équipe Federal Oil Gresini Moto2
Hector Garzo rejoint le Moto2 au sein de l'équipe Flexbox HP40
Andi Farid Izdihar rejoint le Moto2 au sein de l'équipe Idemitsu Honda Team Asia
Jesko Raffin rejoint le Moto2 au sein de l'équipe NTS RW Racing GP
Kama Daniel Bin Kasmayudin rejoint le Moto2 au sein de l'équipe Onexox TKKR SAG Team

Transferts 

Augusto Fernández quitte l'équipe Flexbox HP40, et rejoint l'équipe EG 0,0 Marc VDS 
Nicolò Bulega quitte l'équipe Sky Racing Team VR46, et rejoint l'équipe Federal Oil Gresini Moto2
Jake Dixon quitte l'équipe Ángel Nieto Team, et rejoint l'équipe Petronas Sprinta Racing
Sam Lowes quitte l'équipe Federal Oil Gresini Moto2, et rejoint l'équipe EG 0,0 Marc VDS
Simone Corsi quitte l'équipe Tasca Racing Scuderia Moto2, et rejoint l'équipe MV Agusta Temporary Forward
Tetsuta Nagashima quitte l'équipe Onexox TKKR SAG Team, et rejoint l'équipe Red Bull KTM Ajo
Marco Bezzecchi quitte l'équipe Red Bull KTM Tech3, et rejoint l'équipe Sky Racing Team VR46
Xavi Vierge quitte l'équipe EG 0,0 Marc VDS , et rejoint l'équipe Petronas Sprinta Racing

Départs 

Álex Márquez quitte l'équipe EG 0,0 Marc VDS et de ce fait la Moto2, et rejoint l'équipe Repsol Honda Team en MotoGP
Brad Binder quitte l'équipe Red Bull KTM Ajo et de ce fait la Moto2, et rejoint l'équipe Red Bull KTM Factory Racing en MotoGP
Iker Lecuona quitte l'équipe American Racing KTM et de ce fait la Moto2, et rejoint l'équipe Red Bull KTM Tech 3 en MotoGP
Steven Odendaal quitte l'équipe NTS RW Racing GP et de ce fait la Moto2 et rejoint le championnat 600 Supersport. 
Lukas Tulovic quitte le Moto2 en même temps que l'équipe Kiefer Racing
Philipp Öttl quitte le Moto2 en même temps que l'équipe Red Bull KTM Tech3 et rejoint le championnat 600 Supersport. 
Andrea Locatelli quitte le Moto2 et rejoint le championnat 600 Supersport
Dominique Aegerter quitte le Moto2
Xavi Cardelús quitte le Moto2
Dima Ekky Pratama quitte le Moto2
Khairul Idham Pawi quitte le Moto2 et retourne en moto 3 dans le team Petronas.

Participants

Résultats

Podiums

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Classement des équipes

Moto3

Participants

Résultats

Podiums

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Classement des équipes

MotoE

Participants

Résultats

Podiums

Classement des pilotes

Notes et références

Lien externe 
 

Championnat du monde de vitesse moto
 
Championnat du monde en 2020